Станислав Ходецкий (; ? Ходеч — ) — гетман польный коронный в 1492—1499 и 1501—1505 гг, маршалок великий коронный (1505), каштелян львовский (1496—1505), староста галицкий, львовский и любачевский.

Биография 
Представитель польского шляхетского рода Ходецких герба «Огоньчик». Сын воеводы подольского и русского Станислава Ходецкого (ум. 1474) и Барбары Пилецкой (ум. после 1508). Братья — каштелян львовский Николай, староста каменецкий Ян, каштелян галицкий Пётр, епископ каменецкий Анджей, староста галицкий Спытко, воевода сандомирский и краковский Отто и староста галицкий Рафаил.

В 1488—1492 годах — староста галицкий. Командовал земскими войсками на Руси в 1492 году и на Подолье в 1494 году.

После 1493 года был кастеляном львовским. Принимал участие в молдавском походе короля Яна Ольбрахта. В 1498 году оборонял границу по реке Сан от татар. 13 апреля 1501 года был назначен львовским старостой и генеральным старостой Руси.

В 1506 году разгромил молдавские войска под Хотином. В том же году он стал маршалком великим коронным, организовал дебаты по избранию сейма. В 1509 году оборонял Каменец и Галич против молдавских войск. Участвовал в . 28 апреля 1512 года одержал крупную победу над татарами в битве под Вишневцем. После Венского конгресса 1515 года стал сторонником Габсбургов. В 1518 году руководил торжественной коронацией польской королевы Боны Сфорца. В этом же году, потерпел сокрушительное поражение в битве под Сокалем.

Примечания

См. также 
 Ходецкие

Ссылки 
 Stanisław z Chodcza Chodecki (zm. 1529)

Станислав
Маршалки великие коронные
Гетманы польные коронные
Воеводы подольские
Каштеляны львовские
Старосты Королевства Польского